de mate waarin een kromme gebogen is, zie kromming (meetkunde)
de intrinsieke kromming van een oppervlak, of algemener, van een Riemann-variëteit: zie scalaire kromming, Ricci-kromming en krommingstensor van Riemann
Constante kromming
Gaussiaanse kromming
Gemiddelde kromming
Geodetische kromming
Sectiekromming

Zie ook
Kromme